Сантьяго Гарсия (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Сантьяго «Морро» Гарсия (1990—2021) — уругвайский футболист.
 Сантьяго Роэль Гарсиа (1919—2001) — мексиканский политический деятель, министр иностранных дел Мексики. См. также 
 Гарсиа